Topa se poate referi la:

 Localități din România
Topa de Criș - localitate din județul Bihor
Topa de Jos - localitate din județul Bihor
Topa de Sus - localitate din județul Bihor
Topa Mică - localitate din județul Cluj

Cursuri de apă din România
Râul Topa, afluent al râului Holod

Vezi și 
Țopa
Topești